Mantz ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Mantz (* 1996), deutsche Tischtennisspielerin
 Hans Mantz (1872–1938), Oberbürgermeister von Ravensburg
 Johnny Mantz (1918–1972), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Paul Mantz (1903–1965), US-amerikanischer Pilot
 Paul Mantz (Kunsthistoriker) (1821–1895), französischer Kunsthistoriker
 Werner Mantz (1901–1983), deutsch-niederländischer Fotograf

Siehe auch:
 Manns
 Mans
 Manz